Prempeh ist der Name folgender Asantehene (Herrscher) des Aschantireichs im heutigen Ghana:
 Prempeh I. (auch Kwaku Dua III., um 1872–1931), 13. Asantehene von 1888 bis 1931 
 Prempeh II. (auch Otumfuo Nana Sir Agyeman Prempeh II, 1892–1970) 14. Asantehene von 1935 bis 1970 

Prempeh nach Prempeh I. oder Prempeh II. steht für:
 Prempeh College in Kumasi
 Prempeh Jubilee Museum in Kumasi

Prempeh ist der Familienname der folgenden Personen:
 Jerry Prempeh (* 1988), ghanaisch-französischer Fußballspieler